Новый район Биньхай — район городского подчинения города центрального подчинения Тяньцзинь (КНР)
 Биньхай (Яньчэн) — уезд городского округа Яньчэн провинции Цзянсу (КНР)
 Биньхай (Вьетнам) — община в уезде Биньшон, провинция Куангнгай (Вьетнам).